Коссаковський () — польське прізвище.

Відомі носії:
 Станіслав Коссаковський (1721—1761) — польський шляхтич, урядник Речі Посполитої, меценат.
 Катажина Коссаковська (1722—1803) — польська шляхтянка, політична діячка, власниця значних маєтків.
 Майя Лідія Коссаковська (*1972) — польський письменниця-фантастка.

Польські прізвища
Коссаковські